Големият влаков обир може да се отнася за:
 Големият влаков обир (роман)
 Големият влаков обир (филм, 1903)
 Големият влаков обир (филм, 1978)
 Големият влаков обир през 1963